Girlfriend in a Coma – singolo dei The Smiths del 1987, dall'album Strangeways, Here We Come
Fidanzata in coma (Girlfriend in a Coma) – romanzo di Douglas Coupland del 1998
Girlfriend in a Coma – film del 2012 diretto da Annalisa Piras
Girlfriend in a Coma – serie televisiva